Титул Людовик (Людвіг) VIII носили деякі європейські правителі:

 Людовик VIII Лев — король Франції у 1223—1226 (династія Капетингів).
 Людвіг VIII — герцог Баварії-Інгольштадту в 1443—1445 (династія Віттельсбахів).
 Людвіг VIII — ландграф Гессен-Дармштадту в 1739—1768.

Див. також 
 Людовик I
 Людовик II
 Людовик III
 Людовик IV
 Людовик V
 Людовик VI
 Людовик VII
 Людовик IX
 Людовик X